Por el término municipal de Echarri-Aranaz, Comunidad Foral de Navarra (España), discurren los senderos Rutas de los Dólmenes y Ruta de los Robles Singulares.

Rutas de los Dólmenes 

Se han marcado dos rutas de los Dólmenes señalizadas con flechas de madera blancas y amarillas. Ambas parten del camping y recogen aspectos diferentes que quedan reflejados en los paneles temáticos ubicados en cada uno de los dólmenes que salpican la ruta.

PR NA-133
Es el más largo de los itinerarios; con una longitud de 15 km y una duración aproximada entre 3.30 y 5 h según la preparación física. Es una excursión recomendable para todo el día, en la que se contemplan los restos de 10 dólmenes.

0:00 - 0 km - Inicio: aparcamiento junto al camping (490 ). Tomar la pista que discurre a la derecha del mismo, hasta el cruce señalizado con flecha direccional a 1,8 km de distancia. Seguir de frente dejando pista a la derecha. A 200 m flanquear regata Iraigorri por precioso puente y continuar por la pista. 
0:34 - 2,9 km - Ermita de San Adrián (550 ). A 200 m merendero. Ascender entre matorral, robles y hayas. Panorámica, al Este Sierra de Andía y al Oeste O lazagutía. 
0:55 - 4 km - Flecha bidireccional. A la derecha, fuera del camino se encuentra Beitzeta (700 ). Panel jabalí. Retomar el camino y ascender por camino poco definido. 
1:07 - 4,7 km - Dolmen Iruiturrieta en el término de Beitzeta. Panel "Hongos". Continuar cruzando alambrada de espino. 
1:11 -4,9 km - Dolmen Jentiltzulo (850 ). Panel "Carbonera". Continuar ascendiendo entre hayas hasta acercarse hasta la muga con Bakaiku. 
1:24 - 5,6 km - Dolmen Benintxar, término de Benintzargaine(921 msnm). Panel "Mugas". Seguir en todo momento los mojones de la muga. 
1:34 - 6,2 km - Alto de lrumugarrieta  (959 msnm). Panorámicas en dirección oeste. Mojón de muga con tres caras grabadas. Descender paulatinamente por la cresta. 
1:40 - 6,5 km - Dolmen Zalatamuno Oeste, sin cercado perimetral junto a un haya. A pocos metros Dolmen Zalatamuno Este. Panel "Paisaje". Panorámica al Este sobre San Donato. Continuar descendiendo sobre helechos y arbustos. 
1:46 - 6,9 km - Dolmen Mintegixuta (915 msnm). Panel "El Roble". En sus cercanías robles cercados con muretes de piedra utilizados como semillero. Panorámicas sobre Guipúzcoa y Aralar. Seguir por la muga. 
1:57 - 7,4 km - Alto con señal tridimensional que marca las direcciones Etxegarate, Lizarrusti y el dolmen Antatzain(no incluido en este recorrido ). Continuar cresteando por la muga. 
2:00'- 8 km - Dolmen Txaradigorri, en mejor estado que los anteriores  (963 ). Panel "Estructura del dolmen". El camino poco definido desciende entre hayas
2:15 - 9 km - Cruce de caminos, tomar el camino de la izquierda. 
2:22 - 9,6 km - Collado de Olano. Ruinas de lo que fue en su día un aprisco. Continuar de frente. A 500 m ascenso, entre hayas, del monte Pagomendi. 
2:27 - 10,6 km
1.08 - 5,4 km - Abandonar el camino y ascender por fuerte repecho, situado a la derecha del mismo, hacia el dolmen Pagamendi  (814 msnm). Panel "El Haya", Retomar el camino. A 300 m alambrada, continuar de forma paralela a la misma. Panorámica sobre Aralar al norte, al sur San Donato y Echarri-Aranaz
2:50 - 11,5 km
1:21 - 6,3 km. Dolmen Maitzagu, situado en el sitio de Zamalgain (750 msnm). Panel "Significado del dolmen". A 50 m abandonar la cresta y alambrada, descender a la derecha. El hayedo deja lugar al roble americano. Bajada acusada en zig-zag- Ignorar las diferentes vías de saca de madera
3:10 - 13,2 km
1.54 - 9,1 km - Puerta de hierro y puente sobre regata. Se divisan las primeras edificaciones. Continuar de frente hasta llegar a la carretera
3:30 - 14.9 km
2:03 - 9,7 km - Llegada al aparcamiento en el exterior del camping.

PR NA-134
Recorrido más corto que el anterior, tiene una longitud de 9,7 km y una duración aproximada de 2 a 3 h. Excursión recomendada para media jornada, a través de la cual se pueden contemplar 2 de los 10 dólmenes incluidos en la Ruta. Parte del recorrido es común al PR NA-133.

0:00 - 0 km - Inicio. Aparcamiento junto al camping (490 ). Tomar la pista que discurre a la derecha del mismo, hasta cruce señalizado con flecha direccional a 1,8 km de distancia. Coger la pista de la derecha. El recorrido asciende poco a poco entre el robledal con abundante sotobosque. 
0:33 - 2,8 km - Magnífica vista  (550 msnm). Se ven "zotolas" o cabañas para el refugio del ganado porcino. A 300 m franquear puente sobre regata Iraigorri. A la izquierda alambrada de espino. Comienza la transición del robledal al hayedo. 
0:41 - 3,7 km - Cruce con el camino Lapurbide que sube por la izquierda hasta Bentatxar. Caminar de frente. Atravesar puente de hormigón sabre el arroyo. 450 m tomar la pista de la derecha
0:58 - 4,8 km - Dejar el camino y continuar por la derecha ascendiendo al monte Pagamendi. A partir de este momento, este itinerario enlaza con el recorrido PR NA-133, en el "km 10,6" compartiendo el trayecto restante hasta la llegada del aparcamiento del camping

Ruta de los Robles Singulares

El paraje Dambulintxulo, donde se sitúa el Camping de Echarri Aranaz, está situado en un robledal en el cual podemos encontrar magníficos ejemplares de roble albar (Quercus robur).

La ruta, de unos 5 km de longitud y sin apenas desniveles coincide en determinados tramos con la Ruta Botánica (SL-NA-134), a la que hacemos referencia en la descripción de esta área.

Encontraremos una serie de magníficos ejemplares de roble, bien respetados en las sucesivas cortas del arbolado, bien por su valor estético, bien en pro de la regeneración del bosque. Son árboles de enorme tamaño, formas caprichosas y disposiciones extrañas que llaman nuestra atención, figuras naturales cuyo conocimiento y reconocimiento de su singularidad, colaborará en su respeto y conservación.

Recorrido

 Comienza el recorrido en el camping, desde donde tomaremos la pista que sale a la derecha de éste. Seguimos, optando en el cruce por la pista que baja; desde este cruce y acercándonos al cercado de alambre que tenemos a la derecha veremos dentro el Árbol n.º1. Tiene un grueso tronco que rápidamente se ramifica a modo de "brazos alzados".

 Continuamos hasta llegar a un 2º poste direccional que nos indica que entremos en el bosque. Llegamos al 2º Árbol, a cuyo pie veremos un pequeño poste con el nº49, lo que nos indica estar dentro de la "Ruta Botánica" (R:B.); estamos ante un solo árbol que aparenta ser dos, posiblemente dos "hermanos" separados por un rayo. El pie de la izquierda tiene una altura de 10 m y un perímetro "normal" (a 13 dm de la base) de 4,8 m. El otro, 12 m de altura y 45 dm de perímetro.

 Avanzamos hasta una bifurcación, donde un poste nos indica que vayamos a la derecha. Dejamos así a la izquierda la R.B. Sin salir del sendero que recorre la cresta, veremos las marcas que nos sacan de él para llegar a los Árboles 3 y 4, roble y haya en posición "dialogante", y en pugna por el espacio: el roble alcanza los 15 metros, con un diámetro normal de un metro. A pocos metros veremos un magnífico ejemplar de roble, quizá el mayor del itinerario: nuestro Árbol n.º5, ejemplar de 21 m de altura y 8 m de perímetro, con un diámetro de copa de 21 m.

 Volvemos al camino siguiendo las señales que enseguida nos indican un cambio de dirección a la derecha. Una ligera subida nos da acceso al camino que antes seguíamos y que reanudamos, dejando varios senderos a la derecha. Llegamos a un llano, donde confluye nuestro recorrido con el de la "R.B.". Seguimos torciendo a la derecha según se nos señala, hasta llegar al Árbol n.º6, a cuyo pie vemos de nuevo un poste con el nº36. Desde aquí volvemos sobre nuestros pasos, hasta el punto anterior de confluencia de las dos rutas.

 A partir de aquí entramos de nuevo en la "R.B.", a lo largo de la cual veremos, marcas bidireccionales que nos indicas que, para ver determinados árboles (los dos primeros con los postes nº37 y 38, y el segundo con el poste nº44) hemos de entrar y volver a salir.

 El árbol 37 mide 15,7 m con un perímetro de 10,1 m y una circunferencia en la base de 11,6 m. El 38 se mantiene sobre "dos patas" de 3,5 y 5,7 m de perímetro respectivamente, con una separación de 1,75 m. El 44 acoge, con sus 11,8 m de perímetro, un joven pie de haya que buscó un buen refugio para poder desarrollarse.

 Una vez de vuelta al camino, avanzamos hasta dar con un poste direccional, unos metros antes de la regata. Abandonamos así la "R.B", para atravesar un llano poblado de grandes robles para luego bajar hasta una pista en cuyo lado opuesto vemos una langa verde que da acceso al Árbol nº10, más o menos a 50 m a la izquierda de la langa, una altura de 16 m, un perímetro de 12 y un diámetro de copa de 21 m, junto con sus 7 brazos nos definen este ejemplar de roble. El árbol está dentro de un cercado establecido con vistas a conseguir la regeneración del arbolado, por lo que es importante mantener cerrada la langa que hemos franqueado.

 De vuelta a la pista, a unos 200 m, otra flecha bidireccional nos señala dónde veremos el último ejemplar del ÁREA, el "TRÍPODE", pie que fue abatido para ser esculpido en una sola pieza y que permanece, hasta ser sacado, en el lugar que cayó.

 A partir de aquí, la pista nos encamina al punto de partida.

Véase también

Pequeño Recorrido
Árboles Centenarios en España

Enlaces externos
Camping Etxarri

Geografía de Navarra
Pequeños recorridos